Dark Water (2002), een Japanse horrorfilm van regisseur Hideo Nakata
Dark Water (2005), een Amerikaanse remake van de film uit 2002, geregisseerd door Walter Salles.

Beide films waren gebaseerd op het verhaal "Floating Water" (浮遊する水; Fuyū Suru Mizu) van Koji Suzuki, dat verscheen als onderdeel van Suzuki's bloemlezing Honogurai mizu no soko kara (仄暗い水の底から; letterlijk In de dieptes van donker water).

Er was eveneens een Amerikaans TV-animatiereeks Dark Water, ook bekend als The Pirates of Dark Water.

Zie ook
 Dark Waters